Ala di Stura — comuna italiana do Piemonte
 Sant'Albano Stura — comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Stura — comuna italiana do Piemonte
 Stura Vallis — vale marciano

Desambiguações de topônimos